Кампен — власна назва.

Персоналії 
 Робер Кампен — нідерландський живописець.
 Якоб ван Кампен — нідерландський художник і архітектор.

Топоніми

Кампен — громада в районі Північна Фризія.

Кампен — місто і громада в провінції Оверейсел.